La Coppa di Francia 2007 è la 31ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 56 squadre (18 iscritte alla LNB Pro A 2006-2007, 18 della Pro B, 17 della Nationale Masculine 1, 2 della Nationale Masculine 2 e 2 della Nationale Masculine 3). Le otto squadre che hanno preso parte al Semaine des As 2007 entrano in gioco direttamente ai sedicesimi di finale.

Partite

Primo turno

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2006-2007
Match des champions 2006
Semaine des As 2007

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2007
Coppa di Francia di pallacanestro maschile